Корнелис Ламбертюс (Кес) Мейндерс (; 28 сентября 1912, Эйндховен — 12 апреля 2002, Дордрехт) — нидерландский  футболист, игравший на позиции левого крайнего нападающего, выступал за . 

В составе национальной сборной Нидерландов провёл 7 матчей.

Ранние годы 
Корнелис Ламбертюс Мейндерс родился 28 сентября 1912 года в Эйндховене, в семье работника завода «Philips». Его отец, Кес Мейндерс старший, играл за футбольный клуб ЕВВ и был первым тренером ПСВ. Позже их семья переехала в Роттердам.

Спортивная карьера 
Мейндерс младший начал футбольную карьеру в клубе «Де Йонге Спартан» из Роттердама, а в 1927 году дебютировал за команду  из Дордрехта. В июле 1932 года Кес с клубом выиграл Кубок Нидерландов, в финале которого был обыгран ПСВ. В составе ДФК нападающий выступал до 1952 года и за это время сыграл свыше трёхсот матчей. Свой трёхсотый матч за клуб он провёл в январе 1950 года.

В октябре 1931 года Кес был вызван во вторую сборную Нидерландов на товарищеский матч с английским «Уолсоллом». В конце 1933 года Мейндерс сыграл несколько матчей за вторую сборную, а в марте 1934 года впервые получил вызов в первую сборную Нидерландов. Его дебют состоялся 11 марта в товарищеском матче против сборной Бельгии, завершившемся победой «оранжевых» со счётом 9:3. В апреле Кес сыграл две игры в отборочном турнире к чемпионату мира и даже попал в заявку на основной турнир, который проходил в Италии. Его команда выбыла уже на стадии первого раунда, проиграв Швейцарии, а сам нападающий из-за болезни так и не сыграл на чемпионате. 

В общей сложности Мейндерс сыграл за сборную 7 матчей, но так и не отличился за неё.

Достижения 
 Обладатель Кубка Нидерландов (1): 1931/32

Источники

Ссылки 
 Профиль на сайте voetballegends.nl 
 Статистика на сайте voetbalstats.nl 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК ДФК